Каменю́ки (белор. Камяню́кі, бел. лат. Kamianiuki, польск. Kamieniuki) — агрогородок на севере Каменецкого района Брестской области Республики Беларусь, центр одноимённого сельсовета, административный центр Национального парка «Беловежская Пуща». 

Агрогородок расположен в 17 км от районного центра — Каменца — и в 52 км от областного центра — Бреста. Площадь — 184,85 га, численность населения — 896 человек (2019). Председатель сельисполкома — Богалейша Сергей Сергеевич, староста деревни — Ребик Василий Владимирович.

Этимология 
Происхождение названия деревни идёт от слова «камень». Есть несколько версий:

 от большого количества камней на местности;
 от умельцев, которые умели изготавливать инструменты труда и охоты из камней.

Название деревни «Каменікі» упоминается в актах Гродненской губернии Брестского уезда в XVIII веке. Какое историческое происхождение названия «Камянюкі» ещё точно не установлено. В официальных документах до 1935 года деревня значится под названием «Королёв Мост», в других документах (до 1924 года) — под названием «Каменики», что может уточнить «Атлас СССР», изданный главным управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР в 1969 году в Москве.

Своё название «Королёв Мост» населённый пункт берёт в XVIII веке со времён правления польско-литовских феодалов и создания в Беловежской пуще лесничества. По рассказам старожилов, польский король Стефан Баторий со своим войском охотился в пуще, а местом размещения выбрал правый берег реки Лесная Правая, что напротив теперешнего населённого пункта Каменюки. Для удобного выхода на охоту за левый берег реки, он приказал построить деревянный мост через реку. С этого времени мост получил название «Крулёў Мост».

В послевоенное время, когда в пуще прошла государственная граница, за деревней закрепилось название «Камянюкі». Однако официального документа о переименовании деревни пока что никто не обнаружил. Найденные в 1964–1970 годах при строительных работах каменные инструменты труда (мотыга, ручное рубило, каменный топор) свидетельствуют о наличии стоянок (селищ) древних людей в период Неолита (нового каменного века).

География 
Климат местности умеренно-континентальный, склонный к морскому; воздух влажный. Почвы песчано-подзолистые, бурые лесные, подзолистые и торфяно-подзолистые.

На возвышенностях хорошо растут сосны, можжевельник, в низинах — ель. В пойме реки Лесная Правая растут бероза, ольха, лоза, черёмуха, облепиха, калина, малина и другая растительность.

Животный мир представлен зубрами, высокородными оленями, дикими кабанами, косулями, зайцами, белками. Обитают аисты (белый и чёрный), вороны, сороки, ласточки, стрижи, воробьи, зяблики, соловьи, кукушки, сойки, лебеди и утки.

Жители деревни выращивают и держат свиней, коров, кур, баранов, кроликов, гусей и уток. Садят картофель, свёклу, рожь, ячмень. На огородах выращивают огурцы, помидоры, лук, морковь, капусту, чеснок, тыкву, фасоль, кабачки, петрушку, укроп и подсолнухи.

История 
Первое Королев Мост упоминается в жалованной грамоте короля Сигизмунда II Августа, данной дворянину Остафию Власьевичу Новицкому на имение Клековичи с входами в Пущу от 7 февраля 1558 года.

Первое упоминание названия «Камени́ки» можно отнести к «Ординации пущи Беловежского и Каменецкого лесничеств», составленной в октябре 1639 года. В 1775 году в деревне Каменики насчитывалось 9 дымов (жилых домов), а в соседней деревне Бородичи (ныне в составе Каменюк) — 27 дымов.

В составе Российской империи 
C конца XVIII века появляется больше информации о Беловежской пуще, соответственно чаще упоминается и Королев Мост. Из важных моментов XIX века для Королева Моста стоит отметить оба польских народных восстания. На момент ноябрьского восстания (1831 год), один из его руководителей — надлесничий Беловежской пущи Евгений де Ронка — проживал в Королевом Мосту, где готовил оружие и припасы для повстанцев. Здесь же останавливались русские войска, подавлявшие восстание. 10 февраля 1863 года, во время январского восстания, отряд из 150 повстанцев под руководством Романа Рогинского, перейдя мост у Камеников, за греблей остановился на ночь на месте старой лесничовки. К утру их настигли русские войска и, обойдя с тыла, ударили из артиллерии по ещё сонным повстанцам. Те бросились обратно по гребле в сторону Королева Моста и только чуть больше половины отряда смогли спастись. Рогинский повел их вдоль реки Лесной в сторону Шерешева. Вероятно, именно это посещение Королева Моста войсками генерала Ностица описывалось в европейских газетах (польская «Czas» и английская «The Tablet») в марте 1863 года. Речь шла о «Кровавой расправе русских войск над жителями деревни Королев Мост. Всех, кого поймали в тот день, закрыли в хате и подожгли. Тех, кто пытался спастись, пролезая в окна и двери, рубили саблями…»

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной в Каменюках, именуемых немцами Кёнигсбрюке (Konigsbrucke), с 23 июня 1941 года была военная часть, затем опорный пункт батальона охраны. С 1943 года — опорный пункт егерского отряда специального назначения, а в конце войны штаб советской пехоты. За время войны было расстреляно или повешено 30 жителей, на фронтах погибло и без вести пропало ещё 13 человек. Для освещения улиц, домов лесников и военных, немцами на реке Лесной была построена электростанция, для этого даже было прорыто дополнительное русло. Электростанция была на бетонных опорах, которые и сейчас можно увидеть, если продраться к реке через кусты за ветлечебницей.

Послевоенный период 
После войны часть Беловежской пущи с поселком Беловежа, где были расположены управление, музей, научная лаборатория, библиотека, зубровый и тарпаний питомники, отошла к Польше. Управление белорусской частью Беловежской пущи решили разместить в Каменюках. Кстати, название трансформировалось за время войны, возможно из-за быстрой смены «хозяев», говорящих на разных языках. В послевоенное время здесь были построены деревянные семилетняя школа, дом культуры, почта, другие здания, некоторые из которых сохранились до сих пор. В 1962 году, за рекой, в километре от деревни, было построено новое административное здание заповедника. Местность, где расположился главный корпус, так и окрестили — «Главным». Важными «градостроительными предприятиями» стали лесозавод и научный лабораторный корпус.

Каменюки стали центром сельского совета в 1964 году. Постепенно создавалась соответствующая инфраструктура — новая школа, дом культуры, почта, поликлиника, сельская библиотека, детский сад, комбинат бытового обслуживания и др. В конце 60-х годов на юге деревни был построен новый «микрорайон» из двух и трехэтажных домов. На тот момент на советско-китайской границе происходил вооруженный конфликт, поэтому новую часть деревни назвали в честь конфликтного острова «Даманский».

Во времена Перестройки, в 1986 году, сдали в эксплуатацию новый кирпичный дом культуры. В нём располагались огромный кинотеатр, музыкальная школа, два больших фойе для торжеств, спортивный зал и др. Однако здание простояло всего 20 лет — в 2006 году было признано аварийным и ликвидировано. В том же году на въезде в деревню «Белоруснефть» открыло круглосуточную автозаправочную станцию.

Новейший период 
Следующий серьёзный прорыв совершенствования инфраструктуры деревни и её благоустройства пришелся на 2008—2009 годы — когда Беловежская пуща праздновала 600-летие заповедного режима. Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко были выделены средства на благоустройство пущанских деревень и административных зданий учреждения. На «Главном» было построено новое здание эколого-просветительского центра с музеем природы и управлением национального парка. Проведена реконструкция гостиниц, ресторана и кафе. Была реконструирована и приняла совершенно новый вид въездная группа контрольно-пропускного пункта. В Каменюках было построено 15 новых коттеджей, которые преобразовали деревню в агрогородок. Вся деревня преобразилась — на домах центральной, Пущанской улицы заменили крыши и выкрасили в едином стиле, тротуары были выложены новой плиткой, по улицам установили фонари и восстановилось освещение, не работавшее в деревне с конца 90-х годов. Дом культуры возобновил свою работу в здании детского сада, который, в свою очередь, перебрался в здание начальной школы. Была проведена реконструкция магазинов, кафе и гостиницы, а через реку Лесная Правая построили новый мост.

Население

Инфраструктура

Улицы 
Всего в агрогородке насчитывается 5 улиц и 2 переулка:

 Каменюкская улица ()
 Набережная улица ()
 Пограничная улица ()
 Пущанская улица ()
 Советская улица ()
 Красноармейский переулок ()
 Лесной переулок ()

Главные объекты 

 Каменюкский сельский центр культуры и ремёсел (одновременно здание сельисполкома)
 Экологическая школа (ГОСЭШ)
 Детский сад
 Амбулатория
 Гостиница № 2
 Белпочта
 Беларусбанск
 Кафе «Алеся»

Культура 

 Центр ремёсел и культуры
 Музей ГУО "Каменюкская средняя школа"

Достопримечательность 

 Археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще
 Свято-Георгиевская церковь (строилась с ноября 1998 года по 2007 года)

Примечания

Ссылки 
 Агрогородок Каменюки — Беловежская Пуща

Агрогородки Каменецкого района